Светско првенство у кошарци 1954. било је 2. по реду, а одржано је у Бразилу од 23. октобра до 5. новембра 1954. године. Репрезентација САД је освојила златну медаљу, Бразил је освојио сребрну медаљу док су Филипини освојили бронзану медаљу. Све утакмице на првенству су одигране у хали Мараканазињо у Рио де Жанеиру.

Учесници

Прелиминарна фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Пласман од 9-12. места

Завршна фаза

Коначан пласман

Награде

Најбољи тим првенства 
  Карлос Лојсага
  Кирби Минтер — (МВП)
  Оскар Моља
  Алгодао 
  Вламир Маркес

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ФИБА

 
Светска првенства у кошарци
Кошарка у 1954.